Toponímia:
 Castellanos (Uruguai), poblat de l'Uruguai al nord del departament de Canelones 
 Castellanos de Castro, municipi a la comarca d'Odra-Pisuerga de la (província de Burgos, Castella i Lleó)
 Castellanos de Moriscos, municipi a la província de Salamanca (Castella i Lleó ) 
 Castellanos de Villiquera, municipi a la província de Salamanca (Castella i Lleó) 
 Castellanos de Zapardiel, municipi a la província d'Àvila (Castella i Lleó)
 Pérez Castellanos, barri de Montevideo (Uruguai)
 Biografies:
 Ángel Castellanos Céspedes (Miguelturra, Ciudad Real, ?), futbolista castellanomanxec 
 Carles Castellanos i Llorenç (Barcelona, 1942), escriptor, traductor i activista polític independentista català 
 Conchi Castellanos Remesal
 Emili Castellanos (Tagamanent, 1954 – Barcelona, 1995), filòleg, corrector i escriptor català 
 Jaime Castellanos Borrego (Getxo, País Basc, 1952), empresari del sector dels mitjans de comunicació 
 Joaquín Castellanos (Salta, 1861 - Buenos Aires, 1932), polític i poeta argentí 
 Jordi Castellanos i Vila (Tagamanent, Vallès Oriental, 1946 - Barcelona, 2012), investigador de la literatura catalana
 María Luisa Castellanos (Xàtiva, segles XIX - XX), periodista i feminista valenciana
 Nicolás Castellanos (Mansilla del Páramo, Castella i Lleó, 1935), religiós espanyol